.

Varianti
Femminili: Fenicia

Origine e diffusione
Nome di scarsissima diffusione che, qualora non costituisca una variante di Fenisio o di Fenice, può essere ricondotto all'etnico dei fenici, quel popolo insediato sulle coste orientali del mar Mediterraneo in corrispondenza dell'odierno Libano. Il termine "fenici", in greco antico Φοῖνιξ, Φοίνῑκες (Phoînix, Phoínīkes), riprende direttamente il sostantivo φοῖνιξ (phoînix), ossia "rosso porpora".

Onomastico
Non ci sono santi con questo nome, che è quindi adespota; l'onomastico può essere festeggiato il giorno di Ognissanti, il 1º novembre.

Persone

Note

Bibliografia

Prenomi di origine latina
Prenomi derivati da etnonimi